Argensola se puede referir a las siguientes acepciones:

 Argensola, municipio español de la provincia de Barcelona;
 Lupercio Leonardo de Argensola (1559–1613), historiador, dramaturgo y poeta español del Siglo de Oro;
 Bartolomé Leonardo de Argensola (1562–1631), historiador y poeta español del Siglo de Oro, hermano del anterior;
 Argensola, revista del Instituto de Estudios Altoaragoneses.